Santuario di Maria Santissima del Soccorso – chiesa di Castellammare del Golfo
 Santuario di Maria Santissima del Soccorso – chiesa di San Severo